Název Hořetice mají dvě sídla:
 Hořetice (Křečovice), část obce Křečovice v okrese Benešov (k. ú. Hořetice)
 Hořetice (Žiželice), část obce Žiželice v okrese Louny (K. ú. Hořetice u Žiželic)